Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Udo Riglewski che hanno battuto in finale Cristiano Caratti e Federico Mordegan 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Tomás Carbonell /  Udo Riglewski (campioni)
 Sergi Bruguera /  Cássio Motta (primo turno)

 Luiz Mattar /  Mark Koevermans (semifinali)
 Juan Carlos Báguena /  Simone Colombo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Hypo Group Tennis International 1990